Матиас Рафаэль Лакава Гонсалес (; родился 24 октября 2002, Каракас) — венесуэльский футболист,  полузащитник клуба «Академия Пуэрто-Кабельо».

Клубная карьера 
Уроженец Каракаса, Матиас начал играть в футбол в местной команде «Фрательса Спорт», а в 2013 году стал игроком футбольной академии «Барселоны». С 2015 по 2018 год выступал в молодёжной команде итальянского «Лацио», а в январе 2019 года стал игроком молодёжной команды португальской «Бенфики». Летом 2019 года вернулся в Венесуэлу, где стал игроком клуба », выступающего в высшем дивизионе чемпионата Венесуэлы.

28 июля 2019 года дебютировал в основном составе «Академия Пуэрто-Кабельо» в матче против «Арагуа». 3 августа 2019 года сделал «дубль» в матче против «Метрополитанос».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Венесуэлы до 17 и до 23 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте oGol.com 

Футболисты Венесуэлы